Oberdörster oder Oberdoerster ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Oberdörster (1888–1972), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Friedrich Oberdoerster (1915–1984), deutscher Mikrobiologe und Hygieniker
 Günter Oberdörster, Professor in the Department of Environmental Medicine at the University of Rochester